Sobieski, die weibliche Form lautet Sobieska, ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Benedikt Sobieski (1677–1714), Prinz von Polen
 Carol Sobieski (1939–1990), US-amerikanische Drehbuchautorin
 Jakob Louis Heinrich Sobieski (1667–1737), Prinz von Polen
 Jean Sobieski (* 1937), französischer Schauspieler
 Johann III. Sobieski (1629–1696), polnischer Staatsmann, Feldherr, ab 1674 König von Polen und Großfürst von Litauen
 Konstanty Władysław Sobieski  (1680–1726), polnischer Fürst
 Leelee Sobieski (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin 

 Therese Kunigunde Karoline Sobieska (1676–1730), zweite Frau von Kurfürst Maximilian II. Emanuel von Bayern, siehe Therese Kunigunde von Polen
 Tim White-Sobieski (* 1961), polnischer Video- und Installationskünstler
und der Name von
 Sobieski (Adelsgeschlecht), ein polnisches Adelsgeschlecht

Sobieski ist der Ortsname von:
 Sobieski (Minnesota), eine Stadt in den Vereinigten Staaten
 Sobieski (Wisconsin), eine Ortschaft in den Vereinigten Staaten

Sobieski heißt:
 Sobieski (Schiff), ein Passagierschiff der Gdynia America Line